Кенес (с  — Совет) — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кенес — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Кенес — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Кенес — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Кенес — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Кенес — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Кенес — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Кенес — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Кенес — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Кенес — до 2017 г. название села Айдарлы в Мойынкумском районе Жамбылской области.